My Way, Frank Sinatra 1969-ban megjelent lemeze
My Way, Frank Sinatra előadásában ismertté vált dal
My Way, Sid Vicious feldolgozása
My Way, a Melrose Place szappanopera egyik epizódja
My Way (Calvin Harris-dal)
My Way (Császár Előd-album)
My Way (Eddie Cochran-album)
My Way (Elvis Presley-dal)
My Way (Fetty Wap-dal)
My Way (Limp Bizkit-dal)
My Way (Usher-dal)